La Coupe de Belgique 1990-1991 a vu la victoire du FC Bruges au stade du Heysel à Bruxelles.

Finale 

1991
Belgique
Coupe
Coupe